Astronomia: Caront (satèl·lit) és el principal satèl·lit de Plutó.
 Mitologia: 
 en la mitologia grega, Caront (mitologia) era el barquer que conduïa els morts a través del riu Aqueront fins a l'Hades.
 en la mitologia etrusca Caront (mitologia etrusca), una divinitat que guardava l'Infern i acompanyava les ànimes.